Collegio elettorale di Oleggio – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Oleggio – collegio elettorale del Regno d'Italia